El Campionat d'Europa de billar de carambola quadre 47/2 (entre 1926 i 1948 quadre 45/2) fou un torneig de billar, que es disputà de anualment des de 1926 , organitzat per la Union Internationale des Fédérations des Amateurs de Billard (UIFAB) fins 1958, i des d'aleshores per la Confédération Européenne de Billard.

Historial 
Font:
Llegenda

Referències 

Competicions de billar
Billar